Félines (Ardèche)
 Félines (Haute-Loire)
ook:
Félines-Minervois, Hérault
Félines-sur-Rimandoule,  Drôme 
Félines-Termenès, Aude